Kosova se poate referi la:

 denumirea albaneză pentru regiunea Kosovo
 Kosova, sat în Estonia